AOL har flere betydninger:
 AOL (internet) – America Online, amerikansk internetudbyder
 AOL Arena – fodboldstadion i Hamburg, Tyskland
 Army of Lovers – AOL, svensk musikgruppe